Офицерски дом може да се отнася за:

 Офицерският дом в Скопие, бивша архитектурна забележителност в Скопие, Република Македония;
 Офицерският дом в Битоля, архитектурна забележителност в Битоля, Република Македония;
 Офицерският дом във Велес, архитектурна забележителност във Велес, Република Македония.